Joseph Roëttiers – medaglista francese
 Joseph Charles Roëttiers – medaglista francese
 Norbert Roëttiers – medaglista francese